Стефан Россетто (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2005
 2-й Чемпионат Франции — Индивидуальная гонка (юниоры)
 3-й Chrono des Nations (юниоры)
 2006
 3-й Chrono des Nations U23
 9-й Chrono Champenois
 2007
 6-й Chrono des Nations U23
 9-й Chrono Champenois
 2008
 7-й Тур Жиронды — Генеральная классификация
 2009
 1-й  Тур Жиронды — Генеральная классификация
 8-й Chrono Champenois
 2011
 9-й Paris–Mantes-en-Yvelines
 2012
 1-й  Тур Савойи — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 1-й — Этап 4 Circuit des Ardennes
 3-й Grand Prix Cristal Energie
 5-й Чемпионат Франции — Индивидуальная гонка
 2013
 1-й — Этап 4 Тур Лимузена
 2-й Tour du Gévaudan Occitanie — Генеральная классификация
 5-й Тур де Эна — Генеральная классификация
 9-й Grand Prix de la Somme
 2014
 1-й  Букль де ля Майен — Генеральная классификация
 6-й Рут д’Окситания — Генеральная классификация
 7-й Chrono des Nations
 8-й Тур Ду
 9-й Париж — Камамбер
 9-й Polynormande
 2015
 2-й  Чемпионат Франции — Индивидуальная гонка
 3-й Tour du Gévaudan Occitanie — Генеральная классификация
 4-й Рут д’Окситания — Генеральная классификация
 4-й Тур Йоркшира — Генеральная классификация
 4-й Chrono des Nations
 2016
 5-й Тур Австрии — Генеральная классификация
 8-й Рут д’Окситания — Генеральная классификация
 10-й Circuit de la Sarthe — Генеральная классификация
 10-й Chrono des Nations
 2017
 4-й Chrono des Nations
 9-й Tour du Gévaudan Occitanie — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Тур Йоркшира — Горная классификация
 1-й — Этап 4
 3-й Chrono des Nations
 2019
 2-й  Чемпионат Франции — Индивидуальная гонка
  Приз самому агрессивному гонщику на Этапе 1 Тур де Франс

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Россетто, Стефан на FirstCycling
 Россетто, Стефан Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции